Coons ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hewett Coons (1912–1978), US-amerikanischer Mediziner und Pionier der Immunhistochemie
 Chris Coons (*  1963), US-amerikanischer Politiker
Steven Anson Coons (1912–1979), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Koons
 Conz
 Konz
 Koontz